de per definitie onstabiele versie van het computerbesturingssysteem Debian
 Security Identifier voor Windows
 Šid, een plaats in Servië
 Šíd, een plaats in Slowakije
 Sid (naam), een voornaam of bijnaam
 Standard Instrument Departure,  een gepubliceerde route waaraan een vliegtuig zich dient te houden na vertrek van een luchthaven
Namen en karakters:
 Sid Vicious (1957-1979), voormalig basgitarist van de Sex Pistols
 Sid (Ice Age), een karakter (verkleinde grondluiaard) uit de Ice Age-filmreeks
 Sidney "Sid" Phillips, een karakter uit de Toy Story-filmreeks